У рамках стратегії залучення нових клієнтів в магазин цифрової дистрибуції Epic Games Store компанія Epic Games регулярно проводить рекламні акції, під час яких ціна на певні ігри тимчасово опускається до нуля. Клієнти, що зайшли в магазин під час акції, можуть безкоштовно отримати цифрову копію гри назавжди, проте після завершення акції вартість гри повертається до початкового значення.

Стратегію було анонсовано 7 грудня 2018 року, на наступний день після запуску магазину. Першою грою, що роздавалася, стала Subnautica, яку через два тижні змінила Super Meat Boy. Epic Games заявила, що в Epic Games Store буде роздаватися по одній грі раз на два тижні протягом усього . Починаючи з травня 2019 року Epic Games подвоїла частоту роздач, почавши роздавати по одній грі кожен тиждень. З 19 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року в Epic Games Store проводився зимовий розпродаж, в рамках якого було роздано 16 ігор, більша частина з яких була доступна для придбання тільки протягом 24 годин. Аналогічна акція була проведена в 2020 році (15 ігор) і в 2021 році (14 ігор).

За словами Тіма Свіні, засновника і виконавчого директора компанії Epic Games, всі акції узгоджуються з розробниками, які отримують фіксовану грошову компенсацію, яка не залежить від кількості розданих копій. Згідно з документами, опублікованими в рамках судового розгляду між Epic Games та Apple, роздача 38 ігор з грудня 2018 по вересень 2019 року обійшлася компанії в 11,6 млн US$, це дозволило залучити до сервісу 1,3 мільйона користувачів, 7 % з яких згодом зробили щонайменше одну покупку. Найдорожче, на момент публікації документів, обійшлась роздача ігор Бетмена — за комплект, що складався з Arkham Asylum, Arkham City та Arkham Knight, компанія заплатила 1,5 млн US$. На другому та третьому місці розташувалася Subnautica (1,4 млн US$) та Mutant Year Zero (1 млн US$). Компенсація за роздачу інді-ігор була значно меншою — наприклад, розробники Super Meat Boy отримали 50 000 US$. За оцінками Eurogamer, ефективність рекламних акцій дуже сильно відрізняється: так, у рамках роздачі Mutant Year Zero кожен залучений користувач коштував компанії 5,05 US$, а залучена грою Super Meat Boy аудиторія обійшлася Epic Games у 52 центи за людину  .

В травні  кількість безкоштовно відданих ігор досягла 108. За оцінками PCGamesN, покупка всіх розданих ігор обійшлася б гравцеві в 2140 US$, без урахування знижок та регіональних цін. У травні 2020 року одразу після випуску Total War Saga: Troy гра стала доступною безкоштовно на 24 години; всього гру отримали 7,5 мільйонів користувачів, у результаті чого розробники залишилися задоволені роздачею. Станом на серпень 2021 року найбільше нових користувачів принесли роздачі Grand Theft Auto V (7 мільйонів гравців), Civilization VI (2,5 мільйона гравців) та Subnautica (менше одного мільйона гравців). Ажіотаж, який виник під час роздачі GTA V, призвів до перебоїв у роботі серверів, внаслідок яких гра була недоступна протягом восьми годин.

Список ігор

Примітки 

Ігри Epic Games
Списки відеоігор